M67 (граната) — американська наступальна ручна граната.
 M67 (танк) — вогнеметний танк США 1950-х років.

Багатозначні терміни